Nandi (bik), bijeli bik na kojem jaše Šiva
 Nandi (narod), narod u Africi
 Nandi jezici
 Nandi (majka Shake) (1760–1827), majke Shake, kralja Zulua
 Okrug Nandi, u Keniji
 Nandi (planina u Indiji)
 Nandi (planina u Keniji)
 Nāndi, hrana koja se nudi u ritualu Khoja
 Onandi Lowe, nadimak Nandi, jamajčanski nogometaš